Le  également appelé , oppose les cinq meilleures équipes suédoises de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever le .

Les clubs de l'édition 2018

Classement 	
	
	
	
	
	
	
|}

Résultats 	
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Barrage de relégation

Meilleurs réalisateurs 	
	
Les statistiques incluent la phase finale.

Notes et références

Liens externes 	
  Fédération suédoise de rugby à XV	
  résultats	

	
	
2018	
Suède	
Rugby à XV